

Россия 
 Яськи — деревня в Усвятском районе Псковской области, Усвятская волость.

Украина 
 Яськи — село в Беляевском районе Одесской области.